Танситаро има више значења:

 Општина Танситаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Танситаро (Танситаро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику